moksa nyelv, egy finnugor nyelv Oroszországban
 moksa ábécé
 moksa nép
 
Földrajz
 Moksa, folyó Oroszországban
 
egyéb
 Móksa kifejezés a hindu és buddhista filozófiákban, vallásokban